Всеобщие выборы прошли в Панаме 5 мая 2019 года. Бизнесмен Лаурентино Кортиcо набрал 33 % голосов. Депутат Ромуло Рокс получил  31 % голосов.

Избирательная система
Из 71 депутата национальной ассамблеи 26 избираются в одномандатных округах. 46 в многомандатных округах. В многомандатных округах выборы проходят по пропорциональной системе.

Предварительные результаты

Президент

Национальная ассамблея

Примечания 

Выборы в Панаме
П
2019 год в Панаме